Дженнифер Сур (в девичестве — Стучински , ; , Фредония, США) — американская легкоатлетка, которая специализируется в прыжках с шестом. Олимпийская чемпионка 2012 года с результатом 4,75 м. 11-кратная чемпионка США. Серебряная призёрка чемпионата мира в помещении 2008 года.

Личный рекорд в прыжке с шестом на открытом воздухе — 4,92 м, в помещении — 5,03 м (мировой рекорд).

На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро заняла лишь 7 место с результатом 4,60 м.

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Обладатели действующих мировых рекордов
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике